Maple Ridge Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Maple Ridge Township (Alpena County, Michigan)
 Maple Ridge Township (Delta County, Michigan)
 Maple Ridge Township (Beltrami County, Minnesota)
 Maple Ridge Township (Isanti County, Minnesota)